Equus ( für „Pferd“) steht für:
 die biologische Gattung der Pferde
 Hyundai Equus, ein Automobil
 Equus Automotive, ein amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname von Py Motors, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller (1980er Jahre)
 Industrial Veículos Vendetta Equus, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller (1990–2005)
 Equus (Theaterstück), Theaterstück von Peter Shaffer (1973)
 Equus – Blinde Pferde, Verfilmung des Theaterstücks durch Sidney Lumet (1977)